Macropeplus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Macropeplus ingår i familjen Monimiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Macropeplus